El Mene peut désigner :

El Mene : l'une des quatre paroisses civiles de la municipalité de Santa Rita dans l'État de Zulia ;
 El Mene : capitale de la paroisse civile d'El Mene, dans la municipalité de Santa Rita dans l'État de Zulia.

Homonymie de toponyme